Чик може да се односи на:

 Чик (река), река у Србији
 Чик (часопис), еротски часопис